Durance puede referirse a: 

  Durance, comuna francesa situada en Lot y Garona.
  Durance, río francés.
 Erica Durance (1978 - ), actriz canadiense.
 Durance (A629), buque de aprovisionamiento de Francia que fue transferido a Argentina y renombrado ARA Patagonia.